Craig Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Craig Run (Crooked Creek), Fluss zum Crooked Creek, im Bundesstaat Pennsylvania
 Craig Run (Marsh Run), Fluss im Fauquier County, Bundesstaat Virginia
 Craig Run (Indian Creek), Fluss im Pike County, Bundesstaat West Virginia